Томоки Камэда (, род. 12 июля 1991 года в Осаке, Япония) — японский боксёр-профессионал, выступающий в легчайшей весовой категории (). Чемпион мира в легчайшей (по версии WBO, 2013—2014) и второй легчайшей (по версии WBC, 2018—) весовых категориях.

Профессиональная карьера 
1 августа 2013 года победил по очкам боксёра из Намбии Паулуса Амбунду (20-0), и стал новым чемпионом мира по версии WBO.

9 мая 2015 года в бою за титул чемпиона мира по версии WBA проиграл по очкам боксёру из Великобритании Джейми МакДоннеллу (25-2-1), и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

6 сентября 2015 года в бою-реванше за титул чемпиона мира по версии WBA проиграл по очкам боксёру из Великобритании Джейми МакДоннеллу (26-2-1), и потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

12 ноября 2018 года победил по очкам испанца Абигейла Медину и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором легчайшем весе.

Интересные факты 
 Вместе с родными братьями Коки и Дайки являлся действующими чемпионами мира по боксу.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Японии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета